Arth-Goldau steht für:

 Goldau, Dorf in der politischen Gemeinde Arth, Kanton Schwyz
 Bahnhof Arth-Goldau